Mir (estació espacial)
 Mir (títol), títol nobiliari a les regions centrals d'Àsia (especialment a Pakistan i Índia) derivat d'emir, sovint el títol era inclòs en el propi nom
 Mir (servidor gràfic), servidor gràfic per Linux desenvolupat per Canonical Ltd
 Biografies:
 Prenom:
 Mir Geribert (? - Tortosa, 1060), noble català cap de la noblesa catalana contra el comte de Barcelona Ramon Berenguer I 
 Mir Jafar (1691 - 1765), nabab de Bengala, Bihar i Orissa
 Mir Jumla, general de l'emperador mogol Aurangzeb
 Mir Kasim o Mir Kasim Ali, nabab de Bengala (1760-1764), gendre de Mir Jafar
 Mir Ali Sher Kani (Thatta, 1727 - 1788), historiador musulmà del Sind 
 Alam Khan o Mir Alam Khan Arab-i Khuzayma, emir i virrei de Khurasan sota els Afshàrides (1748-1754) 
 Primer cognom:
 Antoni Mir Fullana, polític mallorquí i president de l'Obra Cultural Balear entre 1991 i 2003
 Arnau Mir de Tost, noble i militar del comtat d'Urgell al 
 Arnau Mir de Pallars Jussà (? - 1174), comte del Pallars (1124 -1174) 
 Carme Mir i Llusada (Balsareny, 1903 - Barcelona, 1986), dissenyadora de moda manresana 
 Gregori Mir Mayol, advocat i historiador mallorquí 
 Jaume Mir, diversos personatges 
 Joaquim Mir i Trinxet (Barcelona, 1873 - 1940), pintor català 
 Joan Mir, diversos personatges
 Jordi Mir i Parache (Tremp, 1935), filòleg, escriptor i activista cultural català 
 Magí Mir Martínez (Palma, 1970), futbolista mallorquí, que ocupava la posició de migcampista 
 Marc Mir i Capella (Barcelona, 1851 - Sant Sadurní d'Anoia, 1903), propietari agrícola del Penedès
 Miquel Mir Serra (Banyoles, 1955), escriptor i periodista banyolí
 Nati Mir Rocafort (1903-41), assistent social catalana
 Paco Mir, actor, director, guionista, dissenyador i productor
 Pedro Mir, poeta i escriptor dominicà 
 Pere Mir i Puig, empresari català
 Toponímia:
 Can Mir, diversos indrets
 Castell de Mir, castell Patrimoni Mundial a Bielorússia per la UNESCO a la ciutat de Mir al Districte 
 Casa Mir, casa d'inspiració modernista a la Plaça Espanya de Maó, dissenyada per l'arquitecte Francesc Femenías